7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (1948-1971) – denominazione della Commissione Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile del Senato della Repubblica nelle legislature dalla I alla IV della Repubblica Italiana
 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (1971-in corso) – denominazione della Commissione Istruzione pubblica, beni culturali del Senato della Repubblica a partire dalla V legislatura della Repubblica Italiana